M est la  et la  de l'alphabet latin.

Employée seule, la lettre M prend différentes significations selon le contexte.

Arts et culture

Bande dessinée 
 M est le nom d'une mutante dans la série comics Les X-Men.
 M le Magicien est une bande dessinée de l'auteur italien Massimo Mattioli.
 M est le titre d'un court manga de Masakazu Katsura. 
 Le M jaune entouré est la Marque jaune, marque d'un criminel poursuivi par Blake et Mortimer dans l'album du même nom.

Cinéma 
 M est le titre original d'un film de Fritz Lang sorti en 1931, dont le titre français est M le maudit. Il a en allemand plusieurs sous-titres : Mörder unter uns (« L'assassin est parmi nous », sous-titre originel censuré par les nazis) et Eine Stadt sucht den Mörder (« Une ville cherche l'assassin », sous-titre officiel à la sortie).
 Dial M for Murder est le titre original du film Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock. Hitchcock avait été influencé par Fritz Lang dans Sueurs froides, et probablement par le titre original du film M le maudit (voir « Les influences d'Alfred Hitchcock »).
 M le maudit désigne le principal adversaire d'Arthur dans la série de livres Arthur et les Minimoys ainsi que dans leurs adaptations en films d'animation. 
 M est le titre d'un film américain réalisé par Joseph Losey, sorti en 1951.
 M est le titre d'un documentaire argentin réalisé par Nicolás Prividera, sorti en 2007.
 M est le titre d'un film japonais réalisé par Ryūichi Hiroki, sorti en 2007.
 M est le titre d'un film sud-coréen réalisé par Lee Myeong-se, sorti en 2007.
 M est le titre d'un film de Sara Forestier, sorti en 2017.
 M est le titre d'un film documentaire français, réalisé par Yolande Zauberman, sorti en 2019.
 M est le nom du supérieur de James Bond.
 M est le nom du personnage interprété par Michael Jackson dans le film Men in Black 2.
 M est une des abréviations du nom du réalisateur M. Night Shyamalan

Manga 
 M, alias Mello, pseudonyme de Mihael Keehl dans Death Note.

Musique 
 Dans certaines notations, le m minuscule placé après un accord signifie que celui-ci est un accord mineur.
M en majuscule après un accord signifie que celui-ci est un accord Majeur.
 -M- est le nom de scène de Matthieu Chedid.
 M est le nom du groupe de Robin Scott connu pour son tube Pop Muzik.
 M est la  de  l'album seventeen seconds de The Cure
 M est le nom d'une chanson de Najoua Belyzel issue de son second album Au féminin.
 M est un single de Ayumi Hamasaki.
 M est le nom du cinquième album studio de Marie-Mai.

Presse 
 M, le magazine du Monde le supplément du journal Le Monde.

Sciences

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le M indique un objet céleste qui a été découvert entre le 16 et le .
 M est une classe de la classification de Harvard.
 Les astéroïdes de type M sont les astéroïdes métalliques.
 Dans le Catalogue Messier, M est la lettre précédant le numéro de l'objet diffus considéré.

Biologie 
 Les cônes M sont les cônes de l'œil humain sensibles aux longueurs d'onde intermédiaires.
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le M désigne la méthionine.
 m est l'abréviation du gène multiple wing hairs, un gène de la drosophile.
 nervure médiane, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes,
 élément M, un type d'éléments des appareils de conodontes ozarkodinides

Informatique 
 m est la lettre utilisée (au lieu de www) pour plusieurs adresses de sites internet, en version pour portable (mobile, en anglais), tel quel fr.m.wikipedia.org.
 Mi (majuscule) est le préfixe binaire signifiant mébi (2).
 M est un langage de programmation développé par Microsoft.
 le langage M est un langage informatique créé par la DGFiP permettant d'écrire les règles de calcul de l'impôt.

Phonétique 
 [m] est le symbole, en alphabet phonétique international, de la consonne nasale bilabiale voisée.
 [ɱ] est le symbole, en alphabet phonétique international, de la consonne nasale labio-dentale voisée.
 [ɯ] est le symbole, en alphabet phonétique international, de la voyelle fermée postérieure non arrondie. Ce symbole peut aussi être vu comme un double u.
 [ɰ], qui peut être considéré comme un ɯ modifié, est le symbole, en alphabet phonétique international, de la consonne spirante vélaire voisée.

Physique et chimie 
 M (majuscule italique) est un nom de variable attribué habituellement :
 à l'aimantation (en électromagnétisme) ;
 à l'émittance (ou excitance), le flux lumineux émis par une surface ;
 à une masse, et tout particulièrement à la masse molaire.
 M désigne la troisième couche électronique d'un noyau atomique, qui peut contenir jusqu'à 18 électrons.
 La théorie M est une théorie unifiant plusieurs variantes de la théorie des cordes en un modèle à 11 dimensions.
 La vitamine M (ou acide folique) est aujourd'hui connue sous le nom de .
 m (minuscule italique) est un nom de variable attribué habituellement à une masse.
 Dans le symbole d'un nucléide, m placé après le nombre A de nucléons indique que l'isotope est dans un état métastable (ex. Tc pour le technétium 99m utilisé en médecine nucléaire, dont la période de désintégration est de 6,01 heures contre  pour Tc).

Unités 
 M (capitale) est le symbole :
 de méga (10), un préfixe du Système international d'unités ;
 de méga, un préfixe utilisé en informatique avec le sens de 2 (=) au lieu de 10, c'est-à-dire avec le sens de mébi ;
 de myria (10), un préfixe désormais obsolète ;
 de la mole par litre (mol·L), une unité de concentration molaire.
 m (minuscule) est le symbole :
 de milli (10), un préfixe du Système international d'unités ;
 du mètre, dans le Système international d'unités.

Divers 
 Voir de M0 à M99
 Dans la classification au feu des matériaux, M symbolise les six catégories du moins inflammable au plus inflammable (de M0 matériaux « incombustibles » à M5 matériaux «  très facilement inflammables »)
 M et M' étaient, en France, des noms de filières de mathématiques spéciales avant la réforme des classes préparatoires.

Automobile 
 Infiniti M est une automobile vendue depuis 2003.
 Infiniti M Coupé & Cabriolet sont des automobiles vendues de 1990 à 1992.
 BMW M est une gamme d'automobiles sportives vendues depuis 1972.

Vie pratique 
 M correspond à 1000 (mille) en chiffre romain.
 En français, M. est l'abréviation de Monsieur (au pluriel, MM. pour Messieurs).
 M est le code de nationalité des automobiles immatriculées à Malte.
 En Allemagne, un M initial sur une immatriculation indique une voiture de Munich.
 En Espagne, jusqu'en 2000, un M initial sur une plaque d'immatriculation indiquait un véhicule de la province de Madrid.
 M est une taille dans l'habillement (medium).

Logos 
La lettre M, stylisée de différentes manières, est le logo permettant d'identifier diverses marques ou autres :
 le Métro
 l'enseigne de distribution Monoprix/Super M
 la marque de restauration rapide McDonald's
 la division sport de BMW : Motorsport
 le symbole de société de télécommunication Motorola

Autres 
 M était l'abréviation latine du prénom romain .
 M' était l'abréviation latine du prénom romain Manius.
 M est un parti politique suédois.

Notes et références 

ca:M#Significats de la M
el:M#Χρήσεις του Μ ως διεθνούς συμβόλου
eu:M#Ikus, gainera
fur:M#Significâts
gl:M#Usos
hu:M#Jelentései
la:M#Abbreviationes
nn:M#M kan stå for
simple:M#Meanings for M
sl:M#Pomeni M
sv:M#Betydelser
sw:M#Maana za M